Castrilli est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, femme politique canadienne en Ontario
Javier Castrilli (né en 1957), joueur argentin de football
 (né en 1950), homme politique australien en Australie-Occidentale

Homonymie de patronyme